WGG steht für:

 Wanty-Groupe Gobert, ein belgisches UCI-Radsportteam
 Wegfall der Geschäftsgrundlage, ein Rechtsinstitut des deutschen Zivilrechts
 Willibald-Gluck-Gymnasium, eine Schule in Neumarkt in der Oberpfalz
 Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (Österreich) (siehe Wohnungsbaugenossenschaft#Österreich)

WGG